Кекова — многозначный термин.

География 
 Кекова — остров у берегов Турции.

Фамилия 
 Кекова, Светлана Васильевна (род. 1951) — российский поэт и филолог, заболоцковед.